

Architettura 
 Palazzo Morisani – palazzo storico di Napoli in calata Trinità Maggiore

Persone 
 Ottavio Morisani – medico, docente e politico italiano, senatore del Regno d'Italia
 Teodoro Morisani – medico, docente e politico italiano